Чемпионат Румынии по футболу 2009/2010 годов — 92-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 1 августа 2009 года и закончился 22 мая 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2009/2010
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 2009 году
Спорт в Румынии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010